Helena Olsson Smeby (ur. 15 listopada 1983) – norweska skoczkini narciarska szwedzkiego pochodzenia. Od 2008 reprezentuje Norwegię, wcześniej skakała jako Szwedka. Szesnasta zawodniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu.

Jej rekord życiowy to 174,5 metrów uzyskane w Vikersund w 2004.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Urodzeni w 1983
Norweskie skoczkinie narciarskie
Szwedzkie skoczkinie narciarskie